Маркушевское сельское поселение — сельское поселение в составе Тарногского района Вологодской области.

Центр — деревня Заречье.

География 
Расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на западе с Тарногским сельским поселением,
 на севере с Илезским сельским поселением,
 на востоке с Нюксенским, Городищенским и Игмасским сельскими поселениями Нюксенского района,
 на юге с Медведевским сельским поселением Тотемского района.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. На территории современного Маркушевского сельского поселения существовали сельсоветы:
 Маркушевский (ОКАТО 19 242 828): 13 населённых пунктов, центр — деревня Заречье,
 Раменский (ОКАТО 19 242 840): 5 населённых пунктов, центр — деревня Раменье.

26 декабря 2000 года в Раменском сельсовете была зарегистрирована новая деревня Великое.

Маркушевское сельское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В его состав вошли Маркушевский и Раменский сельсоветы, центр — деревня Заречье.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 19 деревень.

Примечания 

Муниципальные образования Тарногского района
Сельские поселения Вологодской области